Час — многозначный термин:
 Единица измерения времени:
 час — 60 минут
 звёздный час —  часть звёздных суток
 Час — печатное издание в Латвии
 Час () — английский телесериал
 И́такский час, часы́ — местная валюта, используется в городе Итака
Аббревиатура
 ЧАС — Четвертичные аммонийные соединения
Кроме того
 Час — единица измерения угла, равная 30 градусам
 Катарина Час () — словенская актриса и телеведущая

См. также 
 В добрый час (значения)
 Комендантский час (значения)
 Час Быка (значения)
 Часы (значения)
 Счастливый час (значения)